Die Extraliga 2001/02 war die zehnte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK DP Holdia Prag, ŠK Hagemann Opava, SC A64 Lázně Slatinice, TJ TŽ Třinec, ŠK Trinom Zlín, ŠK Mahrla Prag, ŠK Sokol Vyšehrad-VISUS, SK ZČE Plzeň, ŠK Dům armády Prag und ŠK Infinity Pardubice die zehn Erstplatzierten der Saison 2000/01 qualifiziert, außerdem waren TJ Bohemians Prag als Sieger der 1. česká liga 2000/01 und der ŠK Jäkl Karviná als Sieger der 1. moravskoslezská liga 2000/01 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2001/02.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 20. und 21. Oktober, 18. November, 15. und 16. Dezember 2001, 12. und 13. Januar, 9. und 10. März sowie 6. und 7. April 2002.

Saisonverlauf 

Der ŠK Hagemann Opava war eine Klasse für sich und hatte sich schon vor der letzten Runde den Meistertitel sicher. Während TJ Bohemians Prag schon zwei Runden vor Schluss als Absteiger feststand, fiel die Entscheidung über den zweiten Absteiger erst in der letzten Runde gegen den Vorjahresmeister ŠK DP Holdia Prag.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2001
Schachveranstaltung 2002